Оливер Реджиналд Тамбо (; 27 октября 1917 Бизано-капская провинция ЮАР — 24 апреля 1993, Йоханнесбург) — южноафриканский политик, борец против Апартеида, центральная фигура в Африканском национальном конгрессе.

Биография 
Оливер Тамбо родился 27 октября 1917 г. в деревне Нкантоло в Бизане. Его отец, Мзимени Тамбо, фермер и помощник продавца в местном торговом магазине. У Мзимени было 4 жены и 10 детей. Мать Оливера, третью жену Мзимени, звали Джулия.

Являлся членом национального-освободительного движения ЮАР. В 1940 г., наряду с Нельсоном Манделой, исключён из Университета Форт-Хэр за участие в антиправительственных выступлениях. В 1944 году во время Второй мировой войны участвовал в создании Молодёжной лиги АНК. В составе организации занимал различные посты:
 С 1949 — член Национального исполкома.
 С 1955 — генеральный секретарь.
 С 1958 — вице-президент АНК.
 С 1967 — исполнял обязанности президента АНК.

Награды 
 Платиновый Орден Мапунгубве.
 Медаль Изитваландве.
 Орден Дружбы народов (26 октября 1987 года, СССР) — за заслуги в борьбе за национальное освобождение, за мир и демократию, вклад в развитие дружбы между народами Южной Африки и Советского Союза и в связи с семидесятилетием со дня рождения.

Примечания 

Политики ЮАР
Члены Африканского национального конгресса
Апартеид в ЮАР
Выпускники Университета Форт-Хэйр